Calosphaeriales är en ordning av svampar. Calosphaeriales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Calosphaeriales